Schwarzweber ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Heimann-Schwarzweber (1913–2007), deutsche Kunsthistorikerin
 Hermann Schwarzweber (1884–1972), deutscher Gymnasiallehrer, Autor und Publizist